Constantin Coandă
 Henri Coandă
 Effetto Coandă
 Coandă-1910
 Aeroporto Internazionale Henri Coandă